Spannraft Ágoston (1855–1910) díszlettervező, festőművész
 Spannraft Ágoston (1883–1945) díszlettervező, festőművész, az előbbi fia